Анн Мегре (* 1965) — французька фехтувальниця на рапірах, бронзова призерка Олімпійських ігор 1984 року.
 Мегре Володимир Миколайович (* 1950) — російський письменник українського походження, підприємець, автор серії книг «Дзвенячі кедри Росії», лауреат Премії Миру Гузі 2011, діяч Нью-ейджу.
 Луї-Дезіре Мегре (1804—1882) — римо-католицький єпископ Гонолулу.

 Комісар Мегре — герой серії детективних романів та оповідань Жоржа Сіменона, поліцейський комісар.
 Мегре і справа Сен-Фіакр — франко-італійський фільм-трилер 1959 року.
 Мегре вагається — радянський телефільм (телеспектакль) В'ячеслава Бровкіна, поставлений у 1982 році.
 Мегре (телесеріал, 1960)
 Мегре (телесеріал, 1991)
 Мегре (телесеріал, 1992)
 Мегре (телесеріал, 2016)